Trimenia, biljni rod od osam priznatih vrsta drveća i grmova koje čine samostalnu porodicu Trimeniaceae. Ovaj rod raširen je po istočnoj Australiji (Novi Južni Wales, Queensland) i otocima Fidži, Markižansko otočje, Nova Kaledonija, Nova Gvineja, Samoa, i Solomonovim Otocima.

Porodica je opisana 1917.., a APG II sustav smjestio ju je  2003. u red Austrobaileyales.

Vrste 
 Trimenia bougainvilleensis (Rodenb.) A.C.Sm.
 Trimenia macrura (Gilg & Schltr.) Philipson
 Trimenia marquesensis F.Br.
 Trimenia moorei (Oliv.) Philipson
 Trimenia neocaledonica Baker f.
 Trimenia nukuhivensis W.L.Wagner & Lorence
 Trimenia papuana Ridl.
 Trimenia weinmanniifolia Seem.

Sinonimi 
 Piptocalyx Oliv. ex Benth.

Izvori 

 
Austrobaileyales